HTML Friends Network (abbreviato anche in XFN) è un modo per distinguere le relazioni tra pagine web, basato sull'attributo rel, permettendo quindi l'analisi, l'estrazione e la valutazione da parte di bot.

Esempio di utilizzo 
Esempi di collegamento standard:
  <a href="http://www.example.com/">Example.com</a>
 <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale">Wikipedia, l'enciclopedia libera</a>
 
con l'utilizzo di XFN è possibile esplicitare il tipo di relazione tra la pagina corrente e queste sopra indicate, ottenendo quindi:
  <a href="http://www.example.com/" rel="contact">Example.com</a>
 <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale" rel="parent">Wikipedia, l'enciclopedia libera</a>

Voci correlate 
 FOAF
 Microformat

Collegamenti esterni 
 
 

HTML